Rossville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rossville (Georgia)
Rossville (Illinois)
Rossville (Indiana)
Rossville (Kansas)
Rossville (Maryland)
Rossville (Staten Island)
Rossville (Tennessee)